Der zweite Schuß bezeichnet:

 Der zweite Schuß (1943), deutscher Spielfilm von Regisseur Martin Frič
 Der zweite Schuß (1969), deutscher Fernsehfilm von Regisseur Erich Neureuther